Кристиа́н Ку́дроч (; 21 мая 1981, Михаловце, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник.

Карьера 
Кудроч был задрафтован в 1999 «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28 номером. В НХЛ дебютировал в 19-летнем возрасте в клубе «Тампа Бэй Лайтнинг». В НХЛ всего сыграл 26 матчей: 24 за «Тампу» и 2 за «Флориду», набрав 4 (2+2) очка.

В 2005 году вернулся в Европу, играл в чемпионатах Финляндии (клубы «СайПа», «Ильвес») и Швеции («Сёдертелье», «Брюнес», «Фрёлунда»).

Два полноценных сезона провёл в Финляндии в команде «Эссят». За свою карьеру в финской СМ-Лиге Кристиан в 210 матчах набрал 82 очка (29+53). В шведской Элитной серии на его счету 141 матч и 27 очков (7+20).

После окончания сезона 2011/12 подписал контракт с новосибирской «Сибирью». 8 сентября 2012 года, в матче против нижегородского «Торпедо», Кудроч забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Международная 
Играл за юниорскую и молодёжную сборные Словакии. В настоящее время привлекается в состав основной сборной.

Достижения 
 Бронзовый призёр ЮЧМ-1999.
 Серебряный призёр ЧМ-2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 16 июня 2014 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой